

Fruit 
 Evelina (appel), een appelras

Personen 
 Evelina (zangeres), artiestennaam van de Finse singer-songwriter Eveliina Tammenlaakso

Literatuur 
 Evelina (roman), roman van Frances Burney uit 1778

Dieren 
 Acmostomum evelina, een platworm
 Agrochola evelina, een vlinder
 Dophla evelina, een vlinder
 Imma evelina, een vlinder
 Poliopastea evelina, een vlinder
 Melipotis evelina, een vlinder
 Fishia evelina, een vlinder
 Scaphella evelina, een slak